Чжан Нин (, 19 мая 1975) — китайская бадминтонистка, чемпион мира и олимпийский чемпион.

Биография 
Чжан Нин родилась в 1975 году в Цзиньчжоу провинции Ляонин. В 1985 году пошла в местную спортшколу, в 1990 году вошла в национальную молодёжную сборную, с 1991 — член национальной сборной. В 1990 году она занимала призовые места на престижных международных чемпионатах, в 2003 году стала чемпионкой мира, а в 2004 и 2008 годах — олимпийской чемпионкой. На церемонии закрытия Олимпиады-2008 Чжан Нин была знаменосцем сборной КНР. В 2008 году она завершила спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 

Бадминтонисты Китая
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бадминтонисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по бадминтону
Олимпийские чемпионы по бадминтону
Олимпийские чемпионы от Китая